JMB est un sigle pouvant signifier :
 Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, une organisation terroriste au Bangladesh ;
 Jean-Marie Balestre, un ex-président de la FIA ;
 Jacques-Marie Bardintzeff, un volcanologue français ;
 Jean-Michel Bayle, un coureur de moto cross français ;
 Jean-Michel Bazire, un driver français ;
 Jean-Michel Bernard, un pianiste et compositeur français ;
 Jean-Marie Bigard, un humoriste français ;
 Jean-Michel Blanquer, un homme politique français ;
 Jean-Marie Bockel, un homme politique français.
Jean-Marc Boivin,skieur et sportif de l’extrême.
JMB est un code pouvant signifier :
 , l'aéroport international de Jamba en Angola, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 JMB Racing (où JMB signifie Jean-Michel Bouresche), écurie de sport automobile monégasque

Code IATA des aéroports